Христиана Луиза Амалия Беккер-Нойманн (; ) — немецкая драматическая , которая начала выступать в 15 лет, но уже через три года туберкулёз оборвал жизнь юной примы, но даже за это короткое время она заслужила уважение (возможно и любовь) самого Гёте, который посвятил ей стихи, а в городе Веймаре ей был поставлен памятник работы Фридриха Вильгельма Ойгена Дёлля.

Биография 

Христиана Нойманн родилась 15 декабря 1778 года в прусском городе Кроссене-на-Одере (ныне Кросно-Оджаньске, Польша) в семье театрального менеджера и драматического поэта Иоганна Кристиана Ноймана. 
 

Видимо не без содействия отца, в 1787 году, уже на пятнадцатом году жизни выступила на театральной сцене в Веймаре, почти сразу заняв там первые роли в драме и трагедии. 

В Веймаре она прошла обучение у Гёте и у певицы Короны Шрётер, а ее красота и обаяние сделали её любимицей двора и публики. 

В 1793 году она вышла замуж за уроженца Берлина актёра  (1770–1822), для которого это был уже второй брак. Вскоре после рождения первой дочери в 1794 году она вновь вернулась на сцену; в июне 1796 года у них родилась вторая дочь, но она умерла еще в младенчестве. 

Естественность и задушевность ее игры очаровывали самого Иоганна Вольфганга фон Гёте, который обессмертил её в своей элегии «Ефросиния» написанной по случаю преждевременной кончины актрисы 22 сентября 1797 года от туберкулёза; ей едва исполнилось восемнадцать лет.

Примечания

Литература 
 Hans Knudsen. Becker, geborene Neumann, Christiane Louise Amalie // Neue Deutsche Biographie .
 Hans Wahl; Anton Kippenberg. Goethe und seine Welt. Insel, Leipzig 1932, S. 154 .

Ссылки 

 Becker, Heinrich // Encyclopædia Britannica, 1911 .
 Hannelore Henze. Doris-Annette Schmidt: Der Jakobskirchhof in Weimar. Königswinter 1998, Neuauflage Ilmenau: RhinoVerlag 2010, S. 69 ff. ISBN 978-3-939399-07-0  .

Умершие от туберкулёза